Лисича́нская у́лица — улица в южном округе Москвы в районе Бирюлёво Восточное от улицы Тюрина до Нижнего Царицынского пруда. Все дома имеют индекс 115516.

Происхождение названия 
Названа по городу Лисичанск (ЛНР) в связи с расположением на юге Москвы.

История 
До 1968 года носила название — улица Шкулёва, в честь поэта Филиппа Степановича Шкулёва, относилась к дачному посёлку Ленино.

Здания и сооружения 
 д. 3  — Средняя детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 44 (СДЮСШОР №44)
 д. 16 — ГУП Специальная научно-реставрационная производственная мастерская № 3

Транспорт 
Вблизи Лисичанской улицы располагается станция «Царицыно» Курского направления МЖД, рядом с которой проходит автобусный маршрут № 151.

Примечания 

Улицы Москвы, названные в честь городов